Чемпион 2009 года —  Рафаэль Надаль - подтверждает свой титул.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Энди Маррей (Второй раунд)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
  Фернандо Вердаско (Финал)
  Михаил Южный (Второй раунд)
  Иван Любичич ''(Третий раунд)

<li> Хуан Карлос Ферреро (Четвертьфинал)
<li> Томаш Бердых (Третий раунд)
<li> Давид Феррер (Полуфинал)
<li> Томми Робредо (Третий раунд)
<li> Станислас Вавринка (Третий раунд)
<li> Хуан Монако (Второй раунд)
<li> Юрген Мельцер (Второй раунд)
<li> Маркос Багдатис (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основы 
 Сетка квалификации 

Monte-Carlo Rolex Masters 2010